Tramvaj do stanice Touha může označovat:

 Tramvaj do stanice Touha – divadelní hra
 Tramvaj do stanice Touha (film, 1951) – film z roku 1951
 Tramvaj do stanice Touha (film, 1984)
 Tramvaj do stanice Touha (film, 1995)
 Tramvaj do stanice Touha (opera) – opera z roku 1995

Související články 
 Tramvaj do stanice Marge